Ryschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Wiktor Iwanowitsch Ryschkin, sowjetischer Eiskunstläufer
 Wladimir Alexejewitsch Ryschkin (1930–2011), sowjetischer Fußballspieler